Europese kampioenschappen atletiek 2016
 Europees kampioenschap curling mannen 2016 / Europees kampioenschap curling vrouwen 2016
 Europees kampioenschap handbal mannen 2016
 Europese kampioenschappen kunstschaatsen 2016
 Europese kampioenschappen roeien 2016
 Europese kampioenschappen schaatsen 2016
 Europese kampioenschappen shorttrack 2016
 Europese kampioenschappen turnen 2016
 Europees kampioenschap voetbal 2016
 Europese kampioenschappen zwemsporten 2016